Ljuboslaw ist ein bulgarischer männlicher Vorname.

Namensträger
 Ljuboslaw Penew (* 1966), bulgarischer Fußballnationalspieler